Кацир — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фамилии 
 Кацир, Аарон (Качальский; 1914—1972) — израильский учёный, физико-химик и биолог.
 Кацир, Эфраим (Качальский; 1916—2009) — израильский государственный деятель, четвёртый президент Израиля, биофизик.

География 
 Кацир — общинное поселение в Хайфском административном округе Израиля.
 См. также 
 Кациры — посёлок при промышленном предприятии, расположенный на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).